Imâmisme peut désigner dans le vocabulaire chiite :
 le chiisme duodécimain ;
 l'ismaélisme.